Roberto Gava é um produtor musical, cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro.

Roberto possui 4 álbuns lançados e é parceiro de nomes como Arnaldo Antunes, Cássio Gava, Neno Miranda, Mário Carvalho, Mário Montaut, Luiz Alberto Mendes, Itamar Vidal, Paulo Araújo e Ozias Stafuzza.

Com influências do Jazz do início do século XX, da música erudita, do psicodelismo dos anos 60 e principalmente do Tropicalismo, Roberto ganhou o prêmio Rumos Itaú Cultural de 2012 numa homenagem a Rogério Duprat, criando uma obra baseada nas Seis Pequenas Peças para Violoncelo do maestro da Tropicália. Em 2019 participou do projeto Antinomies também selecionado no Rumos Itaú Cultural, cujo objetivo foi resgatar uma obra perdida do Duprat composta em 1962.

Em 2021 lançou o álbum Bertolt Brecht com participações de Zezé Motta, Carlos Careqa, Skowa, Virginie Boutaud, Gereba, Nina Ximenes, Camila Costa e Ana Lee. O disco contou com 15 faixas, musicadas a partir de alguns dos poemas do escritor e dramaturgo alemão, com traduções de André Vallias.

Discografia 

 Único (2008)

 Meu nome é Roberto Gava (2016)

 Cara de Pau (2017)

 Tic Tac (2020)
Bertolt Brecht (2021)